Anna Kowalska (1903–1969) – polska pisarka i nowelistka
 Anna Kowalska-Lewicka (1920–2009) – polska etnograf, prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, dama orderów
 Anka Kowalska (1932–2008) – polska poetka, prozaiczka i dziennikarka, działaczka opozycyjna
 Anna Kowalska (ur. 1947) – polska samorządowiec, burmistrz Dynowa, wicemarszałek województwa podkarpackiego
 Anna Kowalska-Pietrzak – polska mediewistka